Termin S-adenozil-L-metionin:(3-fosfo-D-glicerat-karboksi-lijaza (dimerizacija))-lizin 6-N-metiltransferaza ima više značenja.

 (Ribuloza-bisfosfat karboksilaza)-lizin N-metiltransferaza, enzim
 (Fruktoza-bisfosfat aldolaza)-lizin N-metiltransferaza, enzim